Le mot sympa peut faire référence à :
 une abréviation du mot « sympathique », exprimant la sympathie ;
 Sympa (Système de Multi-Postage Automatique), un gestionnaire de listes de diffusion ;
 Système de répartition des moyens à la performance et à l’activité, un système de gestion du financement des universités françaises.
 Seismographic Imaging Interferometer for Monitoring Planetary Atmospheres, en astronomie.